Первый дивизион Профессиональной лиги 2008/2009 — очередной сезон третьего по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 31 августа 2008 года и закончился 21 июня 2009 года.

Группа A

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа B

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  

2008/2009
Италия
Футбол в Италии в 2008 году
Футбол в Италии в 2009 году